Revelations kan syfta på:

 Revelations (rockband) – ett Stockholmsbaserat
 Revelations Series– en datorspelsserie
 Revelations: The Demon Slayer – ett datorspel från 1992
 Revelations (låt av Iron Maiden) – en låt av Iron Maiden från albumet Piece of Mind
 Revelations (musikalbum av Fields of the Nephilim) – ett samlingsalbum från 1991 av Fields of the Nephilim
 Revelations (TV-serie) – en amerikansk  dramaminiserie från 2005
 Revelations – The Initial Journey – en TV-serie från 2002 i New Zealand